Un chef, féminin : chef ou cheffe (du latin caput, la « tête »), désigne une personne (notamment en sociologie et en psychologie sociale) qui est à la tête, qui commande, ou la partie d'un ensemble située en tête. 

Au sens propre, cela désigne une partie située au-dessus du reste, au sommet.  

Au sens le plus courant, c'est un dirigeant, la personne qui dirige un groupe de personnes, au-dessus de celles-ci en termes de pouvoir de décision et de responsabilité ; ou de façon plus imagée ce qui est supérieur qualitativement.

Personne dirigeante ou dominante dans un groupe 
 
Au féminin, l'utilisation de la forme épicène « la chef » est la plus commune. Elle est recommandée au Canada par l'office de la langue française depuis 1986 et en France par une circulaire du Premier Ministre. En Suisse romande, le féminin « cheffe » est courant.

Dans son rapport de 2019 sur la féminisation des noms de métiers et de fonctions, l’Académie française indique que .

Titre inférieur : sous-chef. Voir aussi chefferie.

Expressions composées diverses pour différents rôles dirigeants (communément tous appelés simplement chefs) :
 Fonctions et mandats dirigeants de haut niveau :
 en politique : chef d'État, chef de gouvernement, chef d'un parti politique
Dans les communautés autochtones: au Canada, les chefs sont les leaders de bandes, de clans et/ou de Premières Nations. 
 en religion : le chef visible de l'Église est un titre du pape
 dans les dynasties traditionnelles : chefs de la maison de Bourbon depuis Louis XVI
 En droit civil (ou traditionnel) : chef de famille (n'existe plus en France depuis 1970)
 Emplois et métiers de direction :
 Dans l'armée, un chef désigne divers grades militaires d'officiers ou sous-officiers (voir aussi la liste des chefs militaires, patron, et dans la marine pacha) :
 caporal-chef, sergent-chef, adjudant-chef
 chef d’escadron (officier supérieur d’artillerie ou de cavalerie)
 chef d’état-major (officier général ou supérieur qui commande l’état-major d’un corps d’armée)
 chef d’état-major général (officier général qui commande l’état-major de toute l’armée)
 chef de bataillon
 chef de corps
 chef de division (celui qui est à la tête de tous les employés d’une division, dans un ministère, dans une administration)
 chef de file (homme qui est le premier d’une file de soldats, soit à pied, soit à cheval)
 chef de hune (quartier-maître chargé de diriger le service de la hune dans un vaisseau)
 chef de musique (officier qui dirige une musique de régiment)
 chef de peloton (celui qui dirige les mouvements d’un peloton dans les exercices militaires)
 chef de pièce (canonnier qui pointe et qui commande la manœuvre d’une pièce de canon)
 chef de poste (officier ou sous-officier qui commande un poste, une garde)
 chef de section
 commandant en chef
 Le chef d'entreprise est un titre générique de celui qui fonde ou dirige une organisation commerciale, avec ou sans employés (inclut les artisans et titulaires de charges publiques exercées en leur nom propre), et qui possède le plus souvent une quantité majoritaire ou décisive des parts sociales ou des droits de vote ou de décision de l'organisation, dans laquelle il a investi ou dont il reçoit une part importante des bénéfices réalisés (qu'il peut réinvestir ou non), ou bien qui dispose du mandat général, confié par la majorité des actionnaires ou propriétaires, pour diriger la plupart des affaires de l'organisation. Voir aussi patron.
 Fonctions liées à une compétence particulière où une responsabilité de décision peut être exercée dans son domaine, mais souvent sous l'autorité d'un autre dirigeant qui lui délègue une partie de son pouvoir de décision :
 Dans les arts :
 en musique : chef d'orchestre, chef d’attaque (musicien chargé de conduire les chanteurs qui, dans un chœur, chantent la même partie)
 dans le spectacle vivant : chef de claque (celui qui donne le signal des applaudissements aux claqueurs)
 En cuisine : voir chef cuisinier, couteau de chef (souvent appelés communément simplement chef)
 Dans l'industrie : chef d’atelier (celui qui dirige les travaux d’un atelier dans une usine)
 Dans les bureaux d'étude : ingénieur en chef
 Dans l'administration publique : chef de service
 Dans l'informatique : chef de projets (personne qui dirige un projet: estimation, planification, ordonnancement, suivi...)
 Dans le transport ferroviaire :
 chef de train (celui qui a la responsabilité de la marche d’un train)
 chef de gare
 chef d’emploi (le plus ancien des acteurs qui remplissent les rôles d’un même emploi)
Le terme cheftaine désigne la responsable d'un groupe de scouts.

Le terme cheffesse désigne la femme d'un chef ou qui possède une dignité de chef dans des sociétés traditionnelles, ou par ironie, une femme qui dirige un service dans la société moderne.

Anatomie 
 En physiologie animale (généralement humaine) et dans l'usage populaire (en désuétude), le mot chef était utilisé couramment pour désigner la tête, placée au sommet du corps debout, mais aussi l'organe qui commande les mouvements et décide des actions de l'individu.
Un chef musculaire ou chef de muscle est une partie d'un muscle, individualisée par ses insertions proximales, un muscle peut avoir de un à quatre chefs.
 Inhumation : le chef est la tête du défunt.

Partie située en haut d'un objet ou à son sommet 
 En héraldique, le chef est une pièce qui apparaît en haut dans les blasons.
 En architecture, le mot est parfois utilisé pour désigner la partie la plus élevée (en hauteur) d'un élément architectural (tel que le toit). Voir aussi le faîte.
 En typographie, emplacement d'un signe diacritique situé au-dessus d'un caractère de base, pour le distinguer des autres emplacements possibles du même signe. Par exemple, le « point en chef » (en position opposée au « point souscrit »).

Cinéma et télévision 
 Le Petit chef, un anime tiré du manga Mister Ajikko.
 Chef, film américain réalisé par Jon Favreau et sorti en 2014.
 Chefs, série télévisée française diffusée à partir de 2015 sur France 2.
 Chef, personnage récurrent de la série télévisée South Park.
 The Chef (Boiling Point), film britannique réalisé par Philip Barantini et sorti en 2021.

Autre 
 Informatique : Chef, un logiciel de gestion de configuration écrit en Ruby
 Généalogie : Chef de nom et d'armes, le premier de la branche aînée d'une famille noble.

Toponymes

Chef Creek, cours d'eau de Newcastle Land District, Colombie-Britannique.
Chef Ridge, mont du Range 4 Cost Land District, Colombie-Britannique.
Lac du Chef, plan d'eau de Sainte-Irène (Québec), MRC La Matapédia, au Québec.
Étang du Lac du Chef, plan d'eau de Sainte-Irène (Québec), MRC La Matapédia, au Québec.
Montagne du Chef, une montagne de Sainte-Irène (Québec), MRC La Matapédia, au Québec.
Lac du Chef, territoire non organisé de Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Baie du Chef, territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, [MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière du Chef, territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Petite rivière du Chef, Lac-Ashuapmushuan, Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac du Chef, territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Québec.
Lac du Chef, Senneterre (ville), La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac du Chef, un lac du territoire non organisé de Kiamika, MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec.
Petit lac du Chef, territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac des Chefs, territoire non organisé de Rivière-Koksoak, Rivière-Koksoak, au Québec.
Lac du Grand Chef, Lac-Walker, MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec.
Île de Saint-Chef, Contrecœur (Québec) (ville), MRC Marguerite-D'Youville (municipalité régionale de comté), au Québec.
Lac du Chef, territoire non organisé de Réservoir-Dozois, MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rapide du Chef, Val-d'Or, MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Voir aussi 
Mots composés dérivés :
 Géographie administrative : chef-lieu, localité où siège le conseil, le responsable administratif ou les institutions compétentes sur tout le territoire d'une subdivision administrative ou territoriale (voir aussi capitale, dérivé aussi du même terme latin caput). Dans certains cas et selon les pays, cette localité n'est pas toujours située au sein de ce territoire. Il peut aussi y en avoir plusieurs pour la même subdivision, selon les compétences exécutives, législatives, judiciaires, militaires, civiles ou religieuses qui s'y exercent ou selon les dates (subdivisions ayant des sièges tournants).
 Accessoire de mode : couvre-chef (chapeau, etc.) posé sur la tête pour la couvrir.
 Arts : chef-d'œuvre, une œuvre généralement considérée de qualité artistique supérieure et exceptionnelle dans son domaine.

Notes et références